Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Henri Leconte e Yannick Noah che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Pavel Složil 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Pavel Složil (finale)
Assente

 Ilie Năstase /  Adriano Panatta (semifinali)
 Matt Doyle /  Eric Fromm (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1982